Skälsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skälsgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Skälsgöl (Lidhults socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (5,24 ha)
Skälsgöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Skälsgölen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Skälsgölen (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn